Open range – status riguardante territori in cui pascolano animali da allevamento
 I predoni del West (Open Range) – film del 1927 diretto da Clifford Smith
 Terra di confine - Open Range (Open Range) – film del 2003 diretto da Kevin Costner